Museu d'Art d'Estònia (del seu nom en estonià Eesti KunstiMuuseum), museu d'art amb seu a Tallinn, a Estònia
 Museu Literari d'Estònia (del seu nom en estonià Eesti KirjandusMuuseum), institut de recerca estatal d'Estònia
 Festival Europäische Kirchenmusik, festival anual de música sacra d'Alemanya
 Església evangèlica a Alemanya central (del seu nom en alemany Evangelische Kirche in Mitteldeutschland), església protestant d'Alemanya
 Matriu ampliada del sistema (del seu nom en alemany Erweiterte KoeffizientenMatrix), matriu associada a un sistema d'equacions lineals
 Ekm també és l'abreviatura de l'eskimoïta, mineral de la classe dels sulfurs